Монструм се може односити на:
 Чудовиште
 Монструм (филм из 2003), амерички филм из 2003.
 Летећи шпагети монструм

Види још 
 Монстер (вишезначна одредница)